Grabno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Grabno, village de la voïvodie de Łódź
 Grabno, village de la voïvodie de Lubusz
 Grabno, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Grabno, village du powiat de Szczecinek, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Grabno, village du powiat de Świdwin, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Grabno, village de la voïvodie de Poméranie
 Grabno, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie